En matemáticas, existen varios resultados denominados teorema de König:
El teorema de König en teoría de conjuntos, que establece una desigualdad entre números cardinales, que recibe su nombre de Julius König.
El teorema de König sobre grafos bipartitos en teoría de grafos, que recibe su nombre de Dénes Kőnig.